Накхонситхаммарат:

 Накхонситхаммарат — провинция Таиланда, расположенная на юге страны, на восточном берегу Сиамского залива.
 Накхонситхаммарат — город в одноимённой провинции на юге Таиланда.
 Накхонситхаммарат — средневековое государство на территории современного южного Таиланда (верхняя часть Малаккского полуострова).
  Накхонситхаммарат — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Накхонситхаммарат.